Койгельды-батыр (; род. 1702 — 1795) — казахский полководец, участник Казахско-джунгарской войны.

Биография 
Происходил из рода шымыр племени дулат Старшего жуза. Был образованным человеком своего времени, учился в медресе города Бухара, из-за чего в народе получил прозвище «хазрет». Талант полководца, личная храбрость проявились в разгроме многотысячной джунгарской армии в 1729 году, в местечке, известном как Анракай. В девяти поединках с джунгарскими батырами Койгельды вышел победителем. При жизни своего наставника Толе-би, Койгельды-батыр, собрав 30-тысячное войско из представителей всех трёх казахских жузов и каракалпаков, возглавил его в борьбе за освобождение родной земли. Ярко проявилось его умение вести боевые действия в конфликтах 1757—1758 годов, в результате которых был восстановлен контроль над Ташкентом, Яссы, Сайрамом, предгорьями Каратау, Алатау, долинами рек Талас и Чу. Соединившись с войсками Абылай-хана, казахи разгромили джунгар. После этих исторических событий в народе сложилась притча: «Без Толе-би  нет никаких действий; без Койгельды-нет военных действий». Имя батыра стало боевым кличем воинов. Койгельды-батыр участвовал как полководец во всех битвах за захват Семиречья. Брат Койгельды-батыра Кожык был знаменосцем войск всего Старшего жуза.

Умер своей смертью в возрасте 93 лет. Похоронен по обычаям тех лет в Яссы. В городе Тараз установлен памятник в его честь.

Родовой клич (уран) 
В XVIII веке имя Койгельды, после его смерти, стало родовым кличем всего рода шымыр.

Литература

Ссылки 
 http://inform.kz/rus/article/231667
 https://web.archive.org/web/20160304120053/http://www.drevniytaraz.kz/install/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=19&Itemid=55
 http://www.tarih.spring.kz/ru/history/medieval/figures/koygeldy/

Персоналии по алфавиту
История Казахстана
Казахские батыры
Дулаты
Родившиеся в 1702 году
Умершие в 1795 году